Первый дивизион Гонконга 1990/1991 — 80-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне соревнования проводились в два круга. Клуб Саут Чайна сумел защитить чемпионский титул, полученный в прошлом сезоне. С этого сезона клуб Си Би стал носить название Ернест Борел.

Таблица

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1990/1991 на rsssf.com

1990/1991
Гонконг
1990-е годы в Гонконге